Marcos García Barreno, conegut com a Marquitos (Sant Antoni, 1987), futbolista eivissenc
 Marcos García Fernández (San Martín de Valdeiglesias, 1986), ciclista español